Ochsenkrieg bezeichnet einen Streit um eine Nichtigkeit, die zu einem Krieg eskaliert. Beispiele hierfür sind:
Der Ochsenkrieg 1421–1422 zwischen der Grafschaft Haag unter Georg III. und dem Herzogtum Bayern-Landshut unter Heinrich XVI. 
Der Ochsenkrieg 1552 zwischen der Grafschaft Büdingen und der Stadt Frankfurt
Der Ochsenkrieg 1611 zwischen dem Erzbistum Salzburg unter Wolf Dietrich von Raitenau und dem Herzogtum Bayern unter Maximilian I.
Ochsenskriege waren auch literarisches und filmisches Thema:
Der Ochsenkrieg (Roman), ein 1914 erschienener Roman von Ludwig Ganghofer, der den Ochsenkrieg 1421–1422 beschreibt, sowie dessen Verfilmungen:
Der Ochsenkrieg (1920), deutscher Spielfilm von 1920. Regie: Franz Osten
Der Ochsenkrieg (1943), deutscher Spielfilm von 1943. Regie: Hans Deppe
Der Ochsenkrieg (1987), deutsche TV-Miniserie von 1987. Regie: Sigi Rothemund